Lozi steht für:
 Lozi (Volk), eine Ethnie in Sambia und Namibia
 Lozi (Sprache), deren Sprache
 Lozi (Sambia), Ort in Sambia
 Lozi, bis 1976 Ostcaprivi, früheres Homeland in Südwestafrika (heute Namibia)

Siehe auch:
 Losi
 Losy